Antonio Maria Dal Sole – pittore italiano
 Francesco dal Sole – matematico, astronomo e ingegnere francese
 Giovan Gioseffo Dal Sole – pittore e incisore italiano